Аммо́ний ():
 Химия:
 Аммоний (катион) — неорганический катион.
 Аммоний (свободный радикал) — атомная группа (или радикал) состава NH4.

 Персоналии:
 Аммоний Александрийский — христианский философ III века.
 Аммоний Литотомист (III век до н. э.) — хирург из Александрии.
 Аммоний, сын Гермия (440—520) — философ-неоплатоник.
 Аммоний Саккас (175—242) — греческий философ.

 Топоним:
 Аммоний  — кратер на видимой стороне Луны.

Примечания